47-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2006 () проводился в городе Лондон (Онтарио) c 25 февраля по 6 марта 2006 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 10-й раз, в Лондоне — во 2-й раз (до этого там проводился чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2006, который состоялся в марте 2006 в городе Гранд-Прери (Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2007.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Келли Скотт; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у «команды Канады» (скип Дженнифер Джонс). Третье место выиграла команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс).

Это был последний чемпионат, проводившийся под наименованием «Scott Tournament of Hearts»; начиная со следующего чемпионата его наименование было изменено на «Scotties Tournament of Hearts».

Во время турнира праздновалось 25-летие проведения розыгрышей женского чемпионата Канады по кёрлингу под общим наименованием «Tournament of Hearts» (), предваряемом наименованием торговой марки фирмы, являющейся генеральным спонсором чемпионата; первый розыгрыш чемпионата под таким наименованием состоялся в  году.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Дженнифер ДжонсКэти Овертон-КлэпемДжилл ОффисерДжорджина УиткрофтДжанет АрноттLarry JonesSt. Vital CC, Виннипег
| Кэти КингЛори АрмистедRaylene RocqueTracy BushБет ИскьюRandy OlsonSaville Centre CC, Эдмонтон
| Келли СкоттДжина ШредерСаша КартерРене СиммонсМишель АлленДжерри РичардKelowna CC, Келоуна
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Eve BélislePamela NugentMartine ComeauSaskia HollandsМари-Франс ЛарошДаниэль РафаэльLachine CC, Lachine,Club de curling Longue Pointe, Монреаль| Janet HarveyДжилл ТерстонCherie-Ann LoderCarey BurgessAlison HarveyDon HarveyFort Rouge CC, Виннипег| Колин ДжонсКим КеллиМэри-Энн АрсеноНэнси ДелахантМэри Сью РэдфордКен БагнеллMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Андреа КеллиKristin McDiarmidJodie deSollaMorgan MuiseLianne SobeyPaul GreenCapital Winter Club, Фредериктон| Хизер СтронгShelley NicholsLaura StrongSusan O'LearyCathy CunninghamEugene TricketSt. John's CC, Сент-Джонс| Криста ШарфTara GeorgeTiffany StubbingsЛоррейн ЛэнгMichelle BolandBruce MelvilleFort William CC, Тандер-Бей|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Сьюзан ГодэСьюзан МакиннисNancy CameronTricia AffleckШелли Брэдли	
Doug CameronCharlottetown CC, Шарлоттаун| Tracy StreifelRos TannerKristen RidallsAndrea RudulierЭмбер ХолландRoger AnholtGranite CC, Саскатун| Monique GagnerКэрри КюиKelli TurpinHeather McCagg-NystromLisa FreemanFred KoeYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Квебека.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2006 и чемпионате Канады 2007 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Келли Скотт (Британская Колумбия).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Келли Скотт (Британская Колумбия).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждена Робин Уилсон () — координатор по взаимодействию со СМИ чемпионата Канады по кёрлингу среди женщин (), за вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 2006 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2006

2006
Спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 2006 году